Castello Caldora ist der Name zweier Burgen in den italienischen Abruzzen:
 Castello Caldora (Civitaluparella) und
 Castello Caldora (Pacentro)

siehe auch:
 Castello Caldoresco